

Geografia 
 Quissanga – centro abitato nella provincia di Sofala, Mozambico
 Distretto di Quissanga – distretto del Mozambico

Persone 
 Bartolomeu Jacinto Quissanga – calciatore angolano
 Fernando Jacinto Quissanga – calciatore angolano